Сухи́нин — русская фамилия.

Сухинин 
 Сухинин, Валерий Евгеньевич (род. 1950) — российский дипломат, кореевед.

